«После дождя» () — драматический фильм 1999 года режиссёра Росса Кеттла, снятый по его же сценарию.

Съёмки проходили в Кейптауне. Премьера состоялась 5 июня 1999 года на международном кинофестивале в Сиэтле. 16 сентября 1999 года картина была показана на международном кинофестивале в Торонто. Фильм получил немногочисленные смешанные отзывы кинокритиков.

Сюжет 
Солдат-африканер Стеф пытается забыть своё прошлое. Однажды, по возвращении домой, он застаёт свою подругу Эмму в постели с чернокожим южноафриканцем. Стеф связывает их, и заставляет слушать его размышления о дальнейшей участи.

В ролях 
 Пол Беттани — Стеф
 Луиза Ломбард — Эмма Хьюз
 Эрион Бакаре — Джозеф
 Хаким Кае-Казим — Бинго
 Ингрид Эмсли — Рона
 Антон Сматс — Тронт
 Петер Краммек — министр

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы США 1999 года
Фильмы-драмы ЮАР